Lampazos puede referirse a:

 el municipio de Lampazos de Naranjo en el estado mexicano de Nuevo León; o
 el nombre común de las plantas:
 Arctium lappa; o
 Arctium minus.